Nederlandse personen

Ton Hasebos (1932-1992), televisieregisseur
Hans Hasebos (1956), jazzmusicus